Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Завод 12 (София), Спартак (Сталин), Червено знаме (Кюстендил), Торпедо (Плевен) и Ударник (Стара Загора). Актуален шампион е Динамо (София).

Класиране

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1954
1954